Urim bezeichnet

 Urim und Tummim, (vermutlich) Los- und Orakelsteine des Hohepriesters der Israeliten
 Urim (Kibbuz), ein im Rahmen der Aktion Elf Punkte gegründeter Kibbuz
 Ur (Stadt) als alternativer Name, der in der wissenschaftlichen Literatur verwendet wird